Ткачу́к — украинская фамилия.

Известные носители 

 
 Ткачук, Алексей Васильевич (род. 1964) — советский и российский хоккеист.
 
 
 Ткачук, Брэди (род. 1999) — американский хоккеист.
 Ткачук, Вадим Юрьевич (род. 1970) — украинский пятиборец.
 Ткачук, Валерий Андреевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 
 Ткачук, Виктор Артурович (род. 1965) — украинский политик.
 Ткачук, Виктория Викторовна (род. 1994) — украинская легкоатлетка.
 Ткачук, Всеволод Арсеньевич (род. 1946) — советский и российский физиолог.
 
 
 Ткачук, Денис Геннадьевич (род. 1989) — российский футболист.
 
 Ткачук, Елена Владимировна (род. 1987) — украинская хоккеистка.
 
 Ткачук, Игорь Михайлович (1975—2014) — Герой Украины.
 Ткачук, Кит (род. 1972) — американский хоккеист.
 Ткачук, Лукьян Григорьевич (1902—1981) — советский учёный в области изучения осадочных, осадочно-вулканогенных и магматических горных пород.
 Ткачук, Марина Владимировна (Овсянникова; род. 1978) — сотрудница государственного телевидения России, устроившая 14 марта 2022 года протестную акцию.
 
 
 Ткачук, Мэттью (род. 1997) — американский хоккеист.
 Ткачук, Роман Денисович (1932—1994) — советский актёр.
 
 Ткачук, Станислав Порфирьевич (1938—2006) — специалист в области охраны труда, президент Международной Академии безопасности жизнедеятельности.
 Ткачук, Эрнесто Карлосович (род. 1994) — украинский баскетболист.